Maddison se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David R. Maddison
 Peter A. Maddison
 Wayne P. Maddison